Lias kan syfta på:

 Lias – en första geologiska epoken inom perioden jura, se Äldre jura
 Lias (namn) – ett mansnamn och en kortform av Elias